Big Round Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Round Mountain (Estill County, Kentucky)
 Big Round Mountain (Montgomery County, Kentucky)
 Big Round Mountain (Oklahoma)